Новосоко́льники — узловая железнодорожная станция Санкт-Петербург — Витебского региона Октябрьской железной дороги в городе Новосокольники Псковской области. Открыта в 1901 году.

На станции пересекаются железнодорожные линии Москва — Ржев — Великие Луки — Себеж — Рига и Санкт-Петербург — Витебск.

Имеется вагонное депо (ВЧД-24 Окт) и филиал локомотивного депо Великие Луки (ТЧЭ-31 Окт).

Движение поездов 
На Санкт-Петербургской стороне станции останавливаются поезда, следующие из Санкт-Петербурга в Калининград, Киев, Минск, Брест, Кишинев, Гродно, Гомель и другие города западной части России, Белоруссии, Украины, а также поезд в Мурманск. На Московской стороне останавливаются поезда сообщением Санкт-Петербург — Великие Луки, Псков — Москва и Москва — Рига.

У всех поездов следующих через Санкт-Петербургскую сторону станции в обоих направлениях производится смена локомотива: тепловоз Октябрьской железной дороги заменяется тепловозом Белорусской железной дороги при следовании поезда в южном направлении, при следовании в направлении Санкт-Петербурга — наоборот. По этой причине стоянка пассажирских поездов составляет 25-30 минут.

Дальнее сообщение

Галерея

Ссылки 
 Новосокольники на Яндекс. Расписаниях

Примечания 

Станции Санкт-Петербург — Витебского отделения Октябрьской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Новосокольнического района
Узловые железнодорожные станции